Dutschke ist der Familienname folgender Personen:
 
 Gretchen Dutschke-Klotz (* 1942), Ehefrau von Rudi Dutschke
 Hermann Dutschke (1855–1918), deutscher Hornist
 Jennyfer Dutschke (* 1986), deutsche Politikerin (FDP), MdHB
 Max Dutschke (1878–1960), deutscher Architekt
 Rudi Dutschke (1940–1979), deutscher Studentenführer

Dutschke ist der Titel von:
 Dutschke (Film), ein Film aus dem Jahr 2009 über das Leben von Rudi Dutschke